Асхат Сайпиевич Кузеков (, род. 7 июня 1950 года, село Баянаул, Павлодарская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Республики Казахстан от Павлодарской области (2011—2017).

Биография 
Происходит из рода бегендык племени аргын.
1970 год — монтёр Баянаульского районного узла связи.

В 1977 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи.

1977—1994 годы — инженер, начальник цеха Баянаульского районного узла связи, старший, главный инженер, первый заместитель начальника Павлодарского ОПТУ связи.

1994—1997 годы — директор Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций.

1997—2000 годы — вице-президент АО «Казахтелеком».

2000—2011 годы — генеральный директор Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций.

В 2004 году получил учёное звание кандидат экономических наук, тема диссертации: «Управление локальными монополиями в сфере информационных услуг (на примере Павлодарской области)».

2007—2011 годы — депутат Павлодарского областного маслихата.

2011—2017 годы — депутат сената парламента Республики Казахстан от Павлодарской области.

Награды 
 Орден «Курмет» (2005)
 Орден «Парасат» (2014)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Почётный связист

Примечания 

Депутаты Павлодарского областного маслихата
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Члены партии «Аманат»